Гоголево — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Подберезинской волости.

Расположена  на правом берегу реки Хлавица, в 39 км к северо-востоку от райцентра Локня.

Численность населения деревни составляла 290 жителей в 2000 году, 206 жителей в 2011 году.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района